193-й полк:
 193-й истребительный авиационный полк — воинская часть вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.
 193-й гвардейский стрелковый полк — воинская часть Сухопутных войск Красной Армии в составе 327-й стрелковой дивизии.